
Mansourah ou Mansoura est le nom de plusieurs localités ou subdivisions administratives :

En Algérie 
 Mansoura (Bordj Bou Arreridj), commune et ville de la wilaya de Bordj Bou Arreridj
 Daïra de Mansoura (Bordj Bou Arreridj), daïra de la wilaya de Bordj Bou Arreridj
 Mansoura (Ghardaïa), commune et village de la wilaya de Ghardaïa
 Daïra de Mansoura (Ghardaïa), daïra de la wilaya de Ghardaïa
 Mansourah (Mostaganem), commune et ville de la wilaya de Mostaganem
 Mansourah (Tlemcen), commune et ville de la wilaya de Tlemcen
 Daïra de Mansourah, daïra de la wilaya de Tlemcen
 Quartier de Mansourah (Constantine), quartier de Constantine

En Égypte 
 Mansourah (Égypte), ville, chef-lieu du gouvernorat de Dakhalieh et site en 1250 de la bataille de Mansourah

En Syrie 
 Mansoura (Hama), village du nord-ouest de la Syrie dans le gouvernorat de Hama.
 Mansoura (Raqqa), ville du nord de la Syrie dans le gouvernorat de Raqqa.

En Tunisie 
 Mansoura (Sidi Bouzid), municipalité tunisienne du gouvernorat de Sidi Bouzid